

Geografia

Lane End (Buckinghamshire)
Lane End (Isola di Wight)
Lane End (Wiltshire)